

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bay City – capoluogo della Contea di Bay, Michigan
 Bay City – città della Contea di Tillamook, Oregon
 Bay City – capoluogo della Contea di Matagorda, Texas
 Bay City – villaggio della Contea di Pierce, Wisconsin
 Bay City – un soprannome di San Francisco, California

Luoghi immaginari
 Bay City – luogo immaginario della California in cui sono ambientate le vicende della serie TV Starsky & Hutch
 Bay City – città immaginaria del Midwest in cui è ambientata la soap opera Destini.
 Bay City – città immaginaria della California in cui è ambientata la serie TV Renegade.

Altro 
 Bay City (Altered Carbon) – romanzo di Richard Morgan del 2002
 Bay City – album di David Thomas and Foreigners del 2000